Боттино () — город в штате Северная Дакота, США, административный центр округа Боттино. По состоянию на 2013 год, численность населения составляла 2341 человек.

История 
Город был основан в 1883 году в качестве таможенного поста и перевалочного пункта для дилижансов и был назван в честь Пьера Боттино, одного из исследователей этих земель. Первоначально город был расположен в 2 км севернее современного местоположения, и перенесён в 1887 году в связи со строительством Великой Северной железной дороги.

Географическое положение 
 
Боттино расположен в 225 км севернее столицы штата Северная Дакота, города Бисмарк. Климат влажный континентальный, с теплым летом и сухой холодной зимой. Климатическое лето продолжается с начала июня до конца августа, зима — с начала ноября до начала апреля. Средняя температура июля составляет 19 °С со средним максимумом 27 °С, средняя температура января — −16 °С со средним минимумом −22 °С.

Население 
Расовый состав согласно оценкам Бюро переписи населения США на 2010 год:

 белые — 91 %
 индейцы, алеуты и эскимосы — 4,1 %
 Две и более национальностей — 2,2 %
 латиноамериканцы − 1,4 %
 афроамериканцы — 0,7 %
 азиаты — 0,5 %
 другие расы — 0,2 %

Гендерный состав 48,8 % мужчин и 51,2 % женщин. Средний возраст населения составляет 44,9 года.

Образование и культура 
В городе расположены:

Экономика 
Наибольшая занятость населения в сферах: образования, здравоохранения, сфере услуг и питания, сельского хозяйства.

Инфраструктура

Здравоохранение и медицина 
В городе расположены:
 Медицинский центр святого Андрея
 Общество добрых самаритян г. Боттино

Транспорт 
 Железнодорожная станция.
 Муниципальный аэропорт Боттино.

Полиция 
За порядок и безопасность жителей города отвечает Офис шерифа округа Боттино, в составе 11 приведённых к присяге сотрудников, и 4 гражданских служащих.

Примечания

Ссылки 
 

Города Северной Дакоты
Окружные центры Северной Дакоты
Населённые пункты округа Боттино